El término extrapolación puede referirse a:

Lógica 
 Método de extrapolación, método que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro, convirtiéndose en las reglas que utilizan para llegar a una nueva conclusión.

Matemática 
 Extrapolación (matemática), conjunto de métodos de análisis numérico.
 Extrapolación de Richardson, método que a partir de una secuencia convergente, permite construir otra secuencia más rápidamente convergente la extrapolación de algunos términos subsecuentes.